Kuej-jang může být

 Kuej-jang – městská prefektura v provincii Kuej-čou, metropole provincie;

 Kuej-jang (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Čchen-čou v provincii Chu-nan;
 Kuej-jang – od 202 př. n. l. do 8. století komandérie v centrem v místech dnešního Čchen-čou;
 škola Kuej-jang – jedna ze škol čínského čchanového buddhismu.